Modulació (música), procediment harmònic pel qual el compositor fa que l'obra musical que s'està desenvolupant en una tonalitat passi a fer-ho en una altra.
 Telecomunicacions: 
 Modulació (telecomunicacions), conjunt de tècniques utilitzades per a transportar informació sobre una ona portadora
 Modulació digital
 Modulació per fase contínua 
 Modulació en banda lateral vestigial 
 Modulació per longitud d'ona 
 Modulació per impulsos codificats